Gorz puede referirse a:

en biografías:
 André Gorz: seudónimo de Gerhart Horst, filósofo y periodista.

en geografía:
 Nombre en alemán de la ciudad de Gorizia (Italia).